Catalogul PGC (siglă a denumirii în engleză Principal Galaxies Catalogue, în română, Catalogul Principalelor Galaxii, denumit în engleză și Catalogue of Principal Galaxies) este un catalog astronomic care regrupează 73 197 de galaxii.

Catalogul original
Catalogul PGC a fost întocmit în 1989 de Georges Paturel (Observatorul din Lyon), Lucie Bottinelli, Lucienne Gouguenheim și Pascal Fouqué (Observatorul din Paris-Meudon) și a servit drept structură de bază pentru baza de date LEDA (Lyon-Meudon extragalactic database).

Poartă numărul de referință VII/119 la Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Catalog la zi
PGC din 1989 a devenit învechit în 2003, prin publicarea noului catalog PGC2003, devenit parte integrantă a proiectului HyperLeda, evoluție a bazei de date LEDA. PGC2003 a fost redactat de Georges Paturel, Chantal Petit, Philippe Prugnel, Gilles Theureau, Marianne Brouty, Pascal Dubois și Laurent Cambresy. El cuprinde de acum 983 261 de galaxii confirmate ale căror magnitudini B sunt grosso modo inferioare magnitudinii 18.

Poartă numărul de referință VII/237 la Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Note

Bibliografie 
 G. Paturel, P. Fouque, L. Bottinelli, L. Gouguenheim: An extragalactic database. I. – The catalogue of principal galaxies. In: Astron. Astrophys. Suppl. 80, 299, 1989.
 G. Paturel, C. Petit, Ph. Prugniel, G. Theureau, J. Rousseau, M. Brouty, P. Dubois, L. Cambrésy: HYPERLEDA I. Identification and designation of galaxies. In: Astron. Astrophys. 412, 45, 2003.

Legături externe
  Documentation VizieR PGC : VII/119 — Catalogue of Principal Galaxies (PGC) — (Paturel+ 1989)
  Documentation VizieR PGC2003 : VII/237 — HYPERLEDA. I. Catalog of galaxies — (Paturel+, 2003)

Vezi și 
Catalog astronomic
Listă de cataloage astronomice

Principal Galaxies
Cataloage astronomice
Galaxii
Obiecte PGC
Cărți din 1989
Cărți din 2003